Nick Petrecki (né le  à Schenectady, État de New York aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière en club
En 2005, il commence sa carrière en USHL avec les Lancers d'Omaha de l'Université du New Hampshire. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Sharks de San José au , en . En 2008, son équipe des Eagles de Boston College remporte le championnat NCAA.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2005-2006||Lancers d'Omaha || USHL|| 53|| 0|| 3|| 3|| 110|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2006-2007|| Lancers d'Omaha|| USHL|| 54|| 11|| 14|| 25|| 177|| 5|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
| 2007-2008|| Eagles de Boston College|| NCAA|| 42|| 5|| 7|| 12|| 102||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2008-2009|| Eagles de Boston College|| NCAA||35 ||0 ||7 ||7 ||161 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Sharks de Worcester ||LAH || 65|| 2|| 12|| 14|| 106|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 ||Sharks de Worcester ||LAH || 67|| 3|| 11|| 14|| 129|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 ||Sharks de Worcester ||LAH || 68|| 1|| 8|| 9|| 107|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 ||Sharks de Worcester ||LAH || 42|| 1|| 5|| 6|| 135|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Sharks de San José ||LNH || 1|| 0||0 || 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Sharks de Worcester || LAH || 35 || 1 || 2 || 3 || 54 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Americans de Rochester || LAH || 14 || 0 || 1 || 1 || 28 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2014-2015|| Americans de Rochester || LAH || 19|| 0|| 2|| 2|| 56|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016|| Jackals d'Elmira || ECHL || 14|| 0|| 6|| 6|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016|| Wolf Pack de Hartford || LAH ||3 ||0 ||0 ||0 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2015-2016 ||  Fuel d'Indy || ECHL ||31 ||4 ||7 ||11 ||75 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2015-2016 || Wolves de Chicago || LAH ||3 ||0 ||0 ||0 ||7 ||- ||- ||- ||- ||-

Références

Naissance en mai 1989
Naissance dans le comté de Schenectady
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Eagles de Boston College
Choix de repêchage des Sharks de San José
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur des Sharks de San José
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur du Fuel d'Indy
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Gagnant du trophée Yanick-Dupré